Cholina ist:
 der Name der tschechischen Gemeinde Cholina (Köllein)
 der Familienname der Litauerin Anželika Cholina
 die wissenschaftliche Bezeichnung einer Gattungsgruppe der Rüsselkäfer in der Unterfamilie Molytinae, siehe Cholina (Gattungsgruppe)